Іран-шах (*д/н — 1101) — султан Кермана в 1096/1097—1101 роках. Повне ім'я Баха ад-Дін аль-Даула Іран-шах бен Туран-шах.

Життєпис 
Походив з династії Сельджукидів. Син Туран-шаха I, султана Кермана й Оману. Про дату народження невідомо. Після загибелі батька наприкінці 1096 або напочатку 1097 року став новим володарем Керманської держави. Він зміцнив свою владу, оскільки в Сельджуцькій імперії тривала боротьба за владу між братами Мухаммедом Тапаром і Баркіяруком. У 1099 році надав підтримку Мубаразу ад-Діну з курдської династії Шабанкара, який зумів повалити сельджуцького валі в Фарсі Аміра Унара.

Султан поступово став виявляти прихильність до ісмаїлітів, що зрештою відштовхнуло від Іран-шаха духівництво та військо. навіть дейлеміти-шиїти перестали його підтримувати. Зрештою таємно звернулися до Джамала ад-Діна Абу'л-Мальфі, каді та шейх-аль-іслама, який видав фетфу проти султана. Це дозволило влаштувати проти Іран-шаха заколот у 1101 році. Не маючи підтримки він намагався втекти, проте його було схоплено й невдовзі страчено. Новийм султаном став двоюрідний брат останнього — Арслан-шах I.

Джерела 
 KIRMAN 
 The Seljuks of Kerman 

Султани Кермана
Сельджукиди